Mannà, aliment enviat per Déu al poble hebreu en el desert.
 Mannà, substància gomosa i dolça que flueix del freixe de flor i algun altre freixe,
 Manna, antic poble d'origen desconegut, que va viure al territori del que actualment és a Iran al voltant dels Segle X aC i VII aC.
 Manna, dinastia soninke de Futa Toro.